Константинов — прізвище.
 Константинов Валентин Костянтинович (1923—2012) — український живописець і скульптор.
 Константинов Володимир Андрійович (1956) — колишній український, а після окупації Криму — російський політик, будівельник. Голова окупаційної Ради Криму.
 Константинов Володимир Миколайович (1967) — колишній радянський хокеїст.
 Константинов Володимир Юхимович (1941) — український письменник, спеціаліст в галузі нетрадиційної медицини.
 Константинов Євген Валерійович (1981) — російський хокеїст, воротар.
 Константинов Євген Семенович (1937) — український сучасний політик, член БЮТ.
 Константинов Костянтин Іванович (1818—1871) — російський винахідник у галузях артилерії, ракетної техніки, приладобудування й автоматики, генерал-лейтенант.
 Константинов Костянтин Марков (1901—1971) — болгарський православний релігійний діяч, Патріарх Болгарський і митрополит Софійський (1953–1971).
 Константинов Костянтин Тимофійович (1915—2003) — молдовський актор театру і кіно.
 Константинов Михайло Петрович (1900—1990) — радянський воєначальник, генерал-полковник (1958), Герой Радянського Союзу.
 Константинов Юрій Іванович (*1950) — радянський та український журналіст і письменник-фантаст.

Див. також 
 Константінов
 Костянтинів — топоніми:
 Костянтинів — Одеська область, Ширяївський район
 Костянтинів — Сумська область, Недригайлівський район

Болгарські прізвища
Російські прізвища